Мосулишви́ли () — грузинская фамилия.

Известные носители:
 Мосулишвили, Георгий Джумберович (род. 1975) — грузинский футболист.
 Мосулишвили, Михо Анзорович (род. 1962) — грузинский писатель, драматург, эссеист, переводчик.
 Мосулишвили, Лигури Михайлович (1933—2010) — советский и грузинский физик.
 Мосулишвили, Форе Николаевич (1916—1944) — участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.